

Letteratura 
Bel Ami – romanzo di Guy de Maupassant, pubblicato nel 1885, che ha ispirato diverse opere audiovisive

Cinema e televisione 
Bel Ami – film del 1919 diretto da Augusto Genina
Bel Ami - L'idolo delle donne (Bel Ami) – film tedesco del 1939 diretto da Willi Forst
Bel Ami o Belami, la historia de un canalla – film messicano del 1947 diretto da Antonio Momplet
Bel Ami – film di coproduzione franco-tedesca del 1955 diretto da Louis Daquin
Bel Ami – miniserie televisiva del 1979 diretta da Sandro Bolchi
 Bel-Ami '83 (La Maison Tellier) – film del 1981 diretto da Pierre Chevalier
Bel Ami - Storia di un seduttore (Bel Ami) – film del 2012 diretto da Declan Donnellan e Nick Ormerod

Persone 
Bel Ami – pseudonimo di Anacleto Francini (1887-1961), giornalista, commediografo e paroliere italiano

Pornografia 
Bel Ami – società di produzione est europea di film pornografici gay